Передник:

 Передник — предмет одежды, то же, что фартук.
 Хорхе Сантьяго Передник (1952—2011) — аргентинский поэт, переводчик и редактор.
 Густаво Передник (род. 1956) — израильский писатель и публицист.
 Рут Передник (род. 1959) — его жена, израильский психолог.